

Sciences et techniques 
 Un million () est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (999 999) et qui précède un million un ().

Culture et société 
 Le Million, ou Milion, est un monument érigé au  à Constantinople, dont il ne reste plus que des fragments.

Patronyme 

 Francis Million, un homme politique français ;
 Georges  Million (1898-1958), un directeur de la photographie français ;
 Tyffany Million (1966-), une actrice pornographique.

Patronyme français